

Geografía

Colombia 

 Trujillo (Colombia), municipio del Valle del Cauca.

España 

 Trujillo (España), municipio de la provincia de Cáceres.

Honduras 

 Trujillo (Honduras), ciudad capital del departamento de Colón.

Perú 

 Provincia de Trujillo (Perú), provincia del departamento de La Libertad.
 Distrito de Trujillo, distrito de la provincia de Trujillo.
 Trujillo (Perú), ciudad capital del departamento de La Libertad.
 Área metropolitana de Trujillo (Perú), que tiene como núcleo central la ciudad de Trujillo.
 Centro histórico de Trujillo (Perú), zona urbana principal y el centro más importante del desarrollo y desenvolvimiento de la ciudad de Trujillo.

Puerto Rico 

 Trujillo Alto, municipio localizado en las colinas húmedas del noreste del país.
 Trujillo Alto (Trujillo Alto), barrio y sede del gobierno de Trujillo Alto.

República Dominicana 

 Ciudad Trujillo, denominación de Santo Domingo entre 1936 y 1961.

Venezuela 

 Trujillo (estado), estado.
 Provincia de Trujillo (Venezuela), provincia extinta.
 Municipio Trujillo (Trujillo), municipio del estado homónimo anterior.
 Trujillo (Venezuela), ciudad capital del municipio y estado homónimos anteriores.

Personas 
 Michelle Dayanna Pineda Trujillo (2005-), Ser perfecto colombiano.
 Bernardo Trujillo (1920-1971), orador colombiano, gurú de la gran distribución en la década de 1950.
 Gumersindo Trujillo Fernández (1933-2001), jurista español y rector de la Universidad de La Laguna.
 Henry Trujillo (1965-), escritor uruguayo.
 Juan Manuel Trujillo (1907−1976), ensayista, editor e impresor español. 
 Julián Trujillo Largacha (1828-1883), abogado, político y militar colombiano, Presidente de la República en el período 1878-1880. 
 Manuel Trujillo Durán (1871-1933), pionero del cine venezolano.
 María Antonia Trujillo (1960-), política española, ministra de Vivienda de 2004 a 2007.
 Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961), dictador dominicano.
 Robert Trujillo (1964-), músico estadounidense de ascendencia mexicana, bajista de la banda Metallica.
 Valentín Trujillo (1933-), pianista chileno.

Infraestructura 

 Puente de Piedra (Lima) o Puente Trujillo, construcción histórica ubicada en la ciudad de Lima (Perú).